Футбольный тренер года () — ежегодная награда, вручаемая итальянской ассоциацией футболистов лучшему футбольному тренеру в серии А. Награда является частью ежегодной церемонии награждения — Оскар дель Кальчо.

Лауреаты

Oscar del calcio

Gran Galà del calcio

Победители 
4 победы
Массимилиано Аллегри, Антонио Конте.

3 победы
Марчелло Липпи.

2 победы
Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Жозе Моуринью, Джан Пьеро Гасперини.

1 победа
Альберто Дзаккерони, Свен-Ёран Эрикссон, Луиджи Дельнери, Фабио Капелло, Стефано Пиоли, Чезаре Пранделли, Маурицио Сарри.

По клубам

См. также 
Золотая скамья

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты Оскар дель Кальчо

Футбольные награды в Италии